Miejscowości w Estonii:
 Aaviku – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Haljala
 Aaviku – wieś w prowincji Saare, w gminie Laimjala
 Aaviku – wieś w prowincji Harju, w gminie Rae